«Среднеднепровская группа», «Республиканские войска» () — воинское формирование Революционная повстанческая армия Украины, была создана в октябре 1919 года, просуществовал до 1920 года.

История 
1-го октября 1919 года в Верблюжки в штаб РПАУ явились левые эсеры во главе с Миргородским, Блакитным и анархистом Мирским помощником атамана Шубы.

Повстанцы говорили, что в районе Кременчуга имеется много повстанцев, сидящих в лесу без оружия, и что их надо вооружить. Вскоре было заседание штарма, на котором Мирский докладывал о состоянии отряда Шубы и других повстанческих отрядов.

Получив заверение эсеровской фракции Реввоенсовета РПАУ о том, что эти отряды не имеют никакой связи с петлюровщиной и что они всецело будут подчиняться штарму, Белаш отпустил Блакитному 1 000 винтовок и передал один батальон 1 000 штыков 5-го Гуляйпольского полка под командованием Кацюры. Таким образом, выросла Среднеднепровская группа под командованием Блакитного.

По оперативному заданию, группа вышла в северном направлении и должна была занять г. Черкассы. В Черкасах должен был находиться центр группы Блокитного, имея оперативный район: Черкассы, Бобринская, Чигирин, Кременчуг и Ново-Георгиевская, здесь она должна была пополняется и следовать далее на Знаменку, Александрию и Белую Церковь.

В дальнейшем Пестушко перестал подчиняться Н. Махно и переименовало корпус в Республиканские войска, и дальше действовал самостоятельно.

В ноябре в районе Чигирина, Блакитный успел сформироваться и выступил на ст. Знаменку, которую и занял 20-го ноября, оттеснив на Александрию незначительный гарнизон Слащева. Свою группу он назвал «Республиканскими войсками», чем огорчил штаб РПАУ. Махно злился на  Белаша за то, что он в свое время снабдил Блакитного вооружением, при условии, что Блакитный непосредственно будет подчиняться штабу РПАУ.

Состав 
 5-й Гуляйпольский полк под командованием Кацюры, (1 000 штыков, 10 пулеметов)
 отряд Калиберды. (1 000 штыков, 5 пулеметов)
 отряд Скирды (500 штыков, 2 пулемета)

Бойцы 
 Коцур, Свирид Дементьевич

См. также

Литература 
 Александр Белаш, Виктор Белаш. Дороги Нестора Махно 1993.

Примечания

Ссылки 
Революционная повстанческая армия Украины (махновцы)
Армия УНР
XX век в Черкасской области
XX век в Полтавской области